Мейстарадейлдин 1968 () — 26-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1968
Фарерские острова
1968 год на Фарерских островах